Firesheep — расширение браузера Firefox разработанное Eric Butler. Расширение использует сниффер пакетов для перехвата незашифрованных HTTP cookie популярных веб-сайтов, например Facebook и Twitter, передаваемых по сети. Таким образом оно позволяет перехватывать чужие сессии работы с сайтами. Полученные из сети сессии отображаются на боковой панели браузера, и пользователь может войти на сайт от имени другого пользователя путём двойного щелчка на его имени..

Расширение было создано для демонстрации рисков безопасности, которые существуют, если веб-сайты используют шифрованное соединение лишь для проверки логина и пароля, и не шифруют HTTP cookie, используемые после аутентификации. В некоторых странах использование этого расширения без согласия пользователей, чьи данные перехватываются, может являться преступлением. Несмотря на угрозу безопасности, которую создает расширение, представители сайта Mozilla Add-ons заявили что не собираются блокировать расширение, так как блокировка используется только в отношении spyware или дополнений, которые создают уязвимости в браузере, а не для блокировки «средств нападения» (attack tools), которые могут использоваться и легально (например, для проверки безопасности собственного компьютера).

Позже было представлено сходное приложение Faceniff для телефонов с ОС Android.

Противодействие 
Существует несколько методов борьбы с использованием Firesheep в локальных сетях, например путём шифрования соединений. Оно может быть реализовано, например, при помощи протокола HTTPS, путём использования Виртуальной частной сети, или шифрованием беспроводных соединений.

HTTPS

VPN

Беспроводные сети

Расширения

См. также 

 Кража кук
 HTTPS
 Transport Layer Security
 HTTP Strict Transport Security

Примечания

Ссылки 
 Сайт Firesheep
 Статья в New York Times об Firesheep

Расширения Firefox